Houtave est une section de la commune belge de Zuyenkerque située en Région flamande dans la province de Flandre-Occidentale.

Commune avant fusion dans l'arrondissement de Bruges
Zuyenkerque